11-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург (Нидерланды). Гонка длиной 230 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 27 марта 1976 года. 

Победу на гонке одержал бельгиец Фредди Мартенс из команды «Flandria-Velda».

Участники 
На гонке стартовали 118 гонщиков. До финиша доехали 42 гонщика, представляющих 12 велокоманд.

Обзор 
В начале гонки в отрыв уехал Вим де Вал. Лишь в финале, на последнем подъёме (Кауберге), его настигла группа гонщиков в составе из Яна Раса, Хенни Кёйпера, Йопа Зутемелка и Фредди Мартенса. Мартенс сразу же атаковал, создал просвет, и в одиночку доехал до финиша, не подпустив преследователей.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1976 на CycleBase

1976 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 1976 году
Март 1976 года